Ноте — фамилия. Известные носители:
 
 Ноте, Давид де (1818—1892) — бельгийский художник.
Ноте, Жан (1858—1922) — бельгийский оперный баритон
 Ноте, Кесаи Геса (род. 1950) — третий президент Маршалловых Островов.